Liste der Kirchspielsgemeinden in der Københavns Kommune

In Kopenhagen liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) des Bistums Kopenhagen:

A Vom Rosenvænget Sogn, das am 30. November 2008 durch Zusammenlegung von Davids Sogn, Frihavns Sogn und dem früheren Rosenvængets Sogn entstanden war, wurde am 1. Januar 2012 das ehemalige Davids Sogn wieder abgespalten und als eigenständiges Sogn wieder eingerichtet.

B Bellahøj-Utterslev Sogn entstand am 2. Dezember 2012 durch Zusammenlegung von Bellahøj Sogn und Utterslev Sogn.

C Vesterbro Sogn entstand am 2. Dezember 2012 durch Zusammenlegung von Absalons Sogn, Apostelkirkens Sogn, Enghave Sogn, Gethsemane Sogn, Kristkirkens Sogn, Maria Sogn und Sankt Matthæus Sogn. Am 1. Januar 2013 wurde auch Elias Sogn dem neuen Sogn zugeschlagen.

D Am 30. November 2008 entstand Kingo-Samuel Sogn durch Zusammenlegung des Kingos Sogn mit dem Samuels Sogn, 

E Am 1. Januar 2010 entstand Simeon-Sankt Johannes Sogn durch Zusammenlegung von Simeons Sogn, De Gamles By Sogn und Sankt Johannes Sogn.

F Am 1. Dezember 2011 wurde das Sankt Andreas Sogn dem Vor Frue Sogn zugeschlagen.

G Am 1. Januar 2016 entstand Valby Søndre Sogn durch Zusammenlegung des Johannes Døbers Sogn mit dem Margrethe Sogn.

Weblinks 
Information über dänische Kirchspielsgemeinden und Kommunen (csv-Datei)
:dk: Kategori:Sogne i Københavns Kommune Kirchspielsgemeinden in Kopenhagen (Kategorie in der dänischen Wikipedia)

Einzelnachweise 

Kopenhagen
!Kirchspielsgemeinden
!Kirchspielsgemeinden